Bruckmayer ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernhard Bruckmayer (1910–1972), deutscher Maler 
 Friedrich Bruckmayer (1909–1990), österreichischer Ingenieur und Hochschullehrer 
 Josef Bruckmayer (1896–1945), deutscher Mühlenbesitzer und Märtyrer

Siehe auch:
 Bruckmayr
 Bruckmaier
 Bruckmeyer
 Bruckmeier